Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 565 dans le monde.

 Route 565 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 565 aux États-Unis
  dans certains pays